Johanniter steht für:

 Souveräner Malteserorden, katholische Ordensgemeinschaft (seit dem 11. Jahrhundert)
 Johanniterorden, evangelische Ordensgemeinschaft (1538 aus dem katholischen Orden hervorgegangen)
 Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Hilfswerk des evangelischen Johanniterordens in Deutschland
Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich (JUHÖ), Hilfswerk des evangelischen Johanniterordens in Österreich
 Johanniter GmbH, Trägergesellschaft des evangelischen Johanniterordens für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
 Johanniter International, internationales Netzwerk der einzelnen Hilfswerke des Johanniterordens
 Order of Saint John, ökumenische Gemeinschaft im britischen Commonwealth, den USA und Hongkong
 Johanniter (Rebsorte), weiße Rebsorte

Siehe auch:
 Allianz der Orden vom Hl. Johannes, Zusammenschluss von vier nicht-katholischen Johanniterorden
 Ioannity
 Templer und Johanniter, historischer Roman von Ludovica Hesekiel
 Johannitermühle